Jagnięca Grań (słow. hrebeň Jahnencov, hrebeň Jahneniec, Jahnence) – grań w słowackich Tatrach Wysokich
 Skoruszowa Kopa (słow. Skorušia kopa, Jahnence) – wzniesienie w Jagnięcej Grani